Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Террі Фелпс.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт з рахунком 4–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Кріс Еверт (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (3-тє коло)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (1-ше коло)
  Н Брандтке (2-ге коло)
  Сьюзен Слоун (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі (1-ше коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Енн Мінтер (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

 1989 Virginia Slims of Florida Draw 

1989
Тур WTA 1989